Suruga Bank Cup 2013 (; ) var den sjätte upplagan av Suruga Bank Cup.

Segraren från J. League Cup 2012, Kashima Antlers, spelade mot segraren av Copa Sudamericana 2012, São Paulo från Brasilien.

Matchdetaljer

Källor

2013
2013 i Japan
Fotbollsåret 2013